Caterina Biancolelli (1665-1716) – attrice italiana naturalizzata francese
 Dominique Biancolelli (1636-1688) – attore italiano
 Francesca Maria Apolline Biancolelli (1664-1747) – attrice italiana naturalizzata francese
 Pierre François Biancolelli (1680-1734) – attore italiano